Helene – szwedzki żaglowiec

Zobacz też:
 Helena
 Oskar-Helene-Heim